Бобан Богосавлевич (, род. 26 апреля 1988, Вршац) — сербский шахматист, гроссмейстер (2008).

Чемпион Сербии 2013 г. Серебряный призёр чемпионата Сербии 2010 г. (разделил 1—2 места с Н. Седлаком и уступил по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионата Сербии 2008 г. Чемпион Сербии среди юниоров 2007 г.

В составе сборной Сербии участник командного чемпионата Европы 2013 г.

Победитель международного турнира в городе Валево (мемориал Манойловича, 2017 г.).

Нормы гроссмейстерского балла выполнил в чемпионатах Сербии 2007 и 2008 гг., а также на турнире в Нише (2008 г.).

В составе боснийского клуба «ŠK Glasinac Sokolac» участвовал в Кубке европейских клубов 2010 г.

Представлял Югославию, Сербию и Черногорию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Бобана Богосавлевича в командных чемпионатах среди юношей до 18 лет
 Выступления Бобана Богосавлевича в командных чемпионатах Европы
 Выступления Бобана Богосавлевича в Кубках европейских клубов
 Выступления Бобана Богосавлевича в Премьер-лиге по шахматам Боснии и Герцеговины

Шахматисты Сербии
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся во Вршаце